Трофа:

 Трофа — город в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Порту.
 Трофа — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Авейру.